Métamorphoses  est une série de livres-jeux écrite par Gildas Sagot. Elle est composée de quatre livres, dont deux sont parus initialement chez Gallimard, et fait partie de la collection Un livre dont VOUS êtes le héros.

Composition de la série 
 L'Homme aux cent visages, 1993 .
 L'Oracle de Balkh, 1994 .

Liens externes

Références 

Un livre dont VOUS êtes le héros